Finlands cup () är en herrturnering som ordnas årligen och är öppen för samtliga fotbollslag som tillhör Finlands Bollförbund. I den första tävlingen år 1955 spelades cupen som en final mellan de två bästa lagen i finländska ligan, men sedan 1956 har tävlingen varit öppen för samtliga lag.

Mest framgångsrika lag i Finlands cup är FC Haka som vunnit cupen 12 gånger.

Cupfinalen har spelats i Helsingfors med några få undantag. 1977 spelades den i Tammerfors, 1978 i två finalmatcher i Kuopio och Lahtis, 1993 i Björneborg och 2001 i Tammerfors på grund av isläget på Finnair Stadium. 1972 sändes cupfinalen första gången direkt i TV.

Vinnaren erhåller 50 000 euro och en plats i Uefa Europa Conference League-kvalet.

Finaler 

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=85% class="wikitable"
Säsong
Datum
Vinnare
2:a
Resultat
Stadion
Stad
Åskådare 
|-----
| 1955
| 20 november 1955
| Haka
| HPS
| 4–1 efter förlängning
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 021
|-----
| 1956
| 28 oktober 1956
| Pallo-Pojat
| TKT
| 2–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 2 020
|-----
| 1957
| 27 oktober 1957
| IF Drott
| KPT
| 2–1 efter förlängning
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 907
|-----
| 1958
| 3 september 1958
| KTP
| KIF
| 4–1 
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 005
|-----
| 1959
| 4 oktober 1959
| Haka
| HIFK
| 2–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 4 176
|-----
| 1960
| 23 oktober 1960
| Haka
| RU-38
| 3–1 efter förlängning
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 4 729
|-----
| 1961
| 22 oktober 1961
| KTP
| Pallo-Pojat
| 5–2
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 601
|-----
| 1962
| 21 oktober 1962
| HPS
| RoPS
| 5–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 5 022
|-----
| 1963
| 20 oktober 1963
| Haka
| Lahden Reipas
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 14 052
|-----
| 1964
| 18 oktober 1964
| Lahden Reipas
| LaPa
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 4 837
|-----
| 1965
| 20 oktober 1965
| Åbo IFK
| TPS
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 1 936
|-----
| 1966
| 30 oktober 1966
| HJK Helsingfors
| KTP
| 6–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 7 069
|-----
| 1967
| 11 oktober 1967
| KTP
| Lahden Reipas
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 5 243
|-----
| 1968
| 12 oktober 1968
| KuPS
| KTP
| 2–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 521
|-----
| 1969
| 8 oktober 1969
| Haka
| Honka
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 1 250
|-----
| 1970
| 4 oktober 1970
| MP
| Lahden Reipas
| 4–1 efter förlängning
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 5 399
|-----
| 1971
| 10 oktober 1971
| MP
| IF Sport
| 4–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 2 645
|-----
| 1972
| 15 oktober 1972
| Lahden Reipas
| VPS
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 528
|-----
| 1973
| 7 oktober 1973
| Lahden Reipas
| SePS
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 2 846
|-----
| 1974
| 6 oktober 1974
| Lahden Reipas
| OTP
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 4 866
|-----
| 1975
| 25 april 1976
| Lahden Reipas
| HJK Helsingfors
| 6–2 efter förlängning
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 6 086
|-----
| 1976
| 17 april 1977
| Lahden Reipas
| Ilves
| 2–0
| 
| Tammerfors
| 2 175
|-----
| 1977
| 23 oktober 1977
| Haka
| SePS
| 3–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 2 134
|-----
| 1978
| 8.- och 15 oktober 1978
| Lahden Reipas
| KPT
| 3–1 och 1–1
| Väinölänniemi och Radiomäki
| Kuopio och Lahtis
| 1 664 (Kuopio) och 1 731 (Lahtis) 
|-----
| 1979
| 21 oktober 1979
| Ilves
| TPS
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 409
|-----
| 1980
| 19 oktober 1980
| KTP
| Haka
| 3–2
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 7 039
|-----
| 1981
| 17 oktober 1981
| HJK Helsingfors
| FC Kuusysi
| 4–0
| Töölön Pallokenttä 
| Helsingfors
| 5 063
|-----
| 1982
| 16 oktober 1982
| Haka
| KPV
| 3–2
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 4 161
|-----
| 1983
| 15 oktober 1983
| FC Kuusysi
| Haka
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 5 008
|-----
| 1984
| 20 oktober 1984
| HJK Helsingfors
| FC Kuusysi
| 2–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 6 057
|-----
| 1985
| 19 oktober 1985
| Haka
| HJK Helsingfors
| 2–2, 2–1 efter straffar
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 6 622
|-----
| 1986
| 11 oktober 1986
| RoPS
| KePS
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 636
|-----
| 1987
| 17 oktober 1987
| FC Kuusysi
| OTP
| 5–4
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 7 176
|-----
| 1988
| 15 oktober 1988
| Haka
| OTP
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 504
|-----
| 1989
| 14 oktober 1989
| KuPS
| Haka
| 3–2
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 5 203
|-----
| 1990
| 13 oktober 1990
| Ilves
| HJK Helsingfors
| 2–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 8 285
|-----
| 1991
| 24 oktober 1991
| TPS
| FC Kuusysi
| 0–0, 5–3 efter straffar
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 8 717
|-----
| 1992
| 9 juli 1992
| MyPa
| FF Jaro
| 2–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 9 517
|-----
| 1993
| 17 juli 1993
| HJK Helsingfors
| RoPS
| 2–0
| Porin stadion
| Björneborg
| 4 680
|-----
| 1994
| 10 juli 1994
| TPS
| HJK Helsingfors
| 2–1 
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 7 617
|-----
| 1995
| 28 oktober 1995
| MyPa
| FC Jazz
| 1–0
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 6 140
|-----
| 1996
| 3 november 1996
| HJK Helsingfors
| TPS
| 0–0, 4–3 efter straffar
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 632
|-----
| 1997
| 25 oktober 1997
| FC Haka
| TPS
| 2–1 efter förlängning
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 4 107
|-----
| 1998
| 31 oktober 1998
| HJK Helsingfors
| PK-35
| 3–2
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 5 023
|-----
| 1999
| 30 oktober 1999
| FC Jokerit
| FF Jaro
| 2–1
| Olympiastadion
| Helsingfors
| 3 217
|-----
| 2000
| 10 november 2000
| HJK Helsingfors
| Kotkan TP
| 1–0
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 3 471
|-----
| 2001
| 12 november 2001
| Atlantis FC
| Tampere United
| 1–0
| Tammelan Stadion
| Tammerfors
| 3 820
|-----
| 2002
| 9 november 2002
| FC Haka
| FC Lahti
| 4–1
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 2 984
|-----
| 2003
| 1 november 2003
| HJK Helsingfors
| AC Allianssi
| 2–1 efter förlängning
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 3 520
|-----
| 2004
| 30 oktober 2004
| MyPa
| FC Hämeenlinna
| 2–1
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 2 650
|-----
| 2005
| 29 oktober 2005
| FC Haka
| TPS
| 4–1
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 2 130 
|-----
| 2006
| 4 november 2006
| HJK Helsingfors
| KPV
| 1–0
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 2 447 
|-----
| 2007
| 11 november 2007
| Tampere United
| FC Honka
| 3–3, 3–1 efter straffar
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 1 457
|-----
| 2008
| 1 november 2008
| HJK Helsingfors
| FC Honka
| 2–1 efter förlängning
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 1 564
|-----
| 2009
| 31 oktober 2009
| FC Inter
|Tampere United
| 2–1
| Finnair Stadium
| Helsingfors
| 2 065
|-----
| 2010
| 25 september 2010
| TPS
| HJK Helsingfors
| 2–0
| Sonera Stadium
| Helsingfors
| 5 137
|-----
| 2011
| 24 september 2011
| HJK
| KuPS
| 2–1 efter förlängning
| Sonera Stadium
| Helsingfors
| 5 125
|-----
| 2012
| 28 september 2012
| RoPS
| KuPS
| 1–0
| Sonera Stadium
| Helsingfors
| 2 340
|-----
| 2013
| 29 september 2013
| RoPS
| KuPS
| 2–1
| Sonera Stadium
| Helsingfors
| 4 032
|-----
| 2014
| 1 november 2014
| HJK
| FC Inter
| 0–0, 5-3 efter straffsparksläggning
| Sonera Stadium
| Helsingfors
| 2 349
|-----
| 2015
| 26 september 2015
| IFK Mariehamn
| FC Inter
| 2-1
| Tehtaan Kenttä
| Valkeakoski
| 3 017
|-----
| 2016
| 24 september 2016
| SJK
| HJK
| 1-1, 7-6 efter straffsparksläggning
| Ratinan Stadion
| Tammerfors
| 2 000
|-----
| 2016/2017
| 23 september 2017
| SJK
| HJK
| 0-1
| Omasp Stadion
| Seinäjoki
| 3 617
|-----
| 2017/2018
| 12 maj 2018
| FC Inter Åbo
| HJK
| 1–0
| Telia 5G -areena
| Helsingfors
| 3 540
|-----
| 2019
| 15 juni 2019
| Ilves
| IFK Mariehamn
| 2–0
| Wiklof Holding
| Mariehamn
| 3 250
|-----
| 2020
| 3 oktober 2020
| HJK
| FC Inter
| 2–0
| Veritas Stadion
| Åbo
| 2 500
|-
|2021
|8 maj 2021
|HJK
|KuPS
|0-0, 4-5 efter straffsparksläggning
|Olympiastadion
|Helsingfors
|
|-----
|}

Källor

RSSF, läst 9 november 2014

Fotnoter

Externa länkar

Cupen
Nationella cuper i fotboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1955